Poqomchí es un término derivado de las etnias de Centroamérica:

 Poqomchí es una etnia de Guatemala y de México.
 Idioma poqomchí es la lengua de la etnia poqomchí.